Cincinnati Open 2023 er en tennisturnering, der bliver spillet udendørs på hardcourtbaner i Lindler Family Tennis Center i Mason, Ohio, USA i perioden . - . august 2023. Det er den 122. udgave af Cincinnati Open, og turneringen bliver afviklet under navnet Western & Southern Open som følge af et sponsorat fra Western & Southern Financial Group. Turneringen er en del af ATP Tour 2023 i kategorien ATP Tour Masters 1000, og den indgår i WTA Tour 2023 i kategorien WTA 1000.

Præmier 

Den samlede præmiesum for Cincinnati Open 2023 andrager $ ???, der fordelte sig med $ ??? til mændenes rækker og $ ??? til kvinderne.

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. . juli 2023 (seks uger før turneringens start).
 ??? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ??? spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 28 spillere, der spillede om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 28 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 56 spillere, der var fordelt på:
 ??? spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. . juli 2023 (seks uger før turneringens start).
 ??? spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 ??? spillere, der kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).
 ??? lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 32 spillere, der spillede om de sidste otte ledige pladser i hovedturneringen. ??? af de 32 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 28 par, der fordelte sig på:
 ?? par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 ?? par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Western & Southern Open 
 ATP Tour - Cincinnati Open 2023 
 WTA - Cincinnati Open 2023

Noter 

2023
WTA Tour 2023
ATP Tour 2023